Алекса́ндр Хле́бников:
 Хлебников, Александр Капитонович (род. 1932) — советский физик-теоретик.
 Хлебников, Александр Михайлович (1919—1987) — директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».
 Хлебников, Александр Феодосиевич (род. 1950) — советский и российский химик.